Damernes turnering ved vinter-OL 2018 i curling finder sted i perioden 14. – 25. februar 2018. Der er 10 deltagende nationer der deltager i de indledende runder og de 4 bedste nationer går videre til semifinalerne.

Nationer 

Nationerne forventes at stille med følgende hold:

Indledende runder 
Alle tider angivet i det efterfølgende er lokale tider i Sydkorea (UTC+9).

Oversigt

Runde 1 
Onsdag, 14. februar, 14:05

Runde 2 
Torsdag, 15. februar, 09:05

Runde 3 
Torsdag, 15. februar, 20:05

Runde 4 
Fredag, 16. februar, 14:05

Runde 5 
Lørdag, 17. februar, 09:05

Runde 6 
Lørdag, 17. februar, 20:05

Runde 7 
Søndag, 18. februar, 14:05

Runde 8 
Mandag, 19. februar, 09:05

Runde 9 
Mandag, 19. februar, 20:05

Runde 10 
Tirsdag, 20. februar, 14:05

Runde 11 
Onsdag, 21. februar, 09:05

Runde 12 
Onsdag, 21. februar, 20:05

Slutspil

Semifinaler 
Fredag, 23. februar, 20:05

Bronzemedalje kamp 
Lørdag, 24. februar, 20:05

Finale 
Søndag, 25. februar, 09:05

Medaljeoversigt

Referencer

Eksterne henvisninger 
 http://www.worldcurling.org/owg2018

Damer